Rubli ist der Familienname von:
 Theodor Oskar Rubeli (1861–1952), Schweizer Tierarzt

Sonstiges:
 Rubeli Bluff, Kliff im Prinzessin-Elisabeth-Land, Antarktika